Bromsgroveia is een geslacht van uitgestorven carnivore Archosauria uit het Midden-Trias van Engeland. Ctenosauriscidae waren een groep Rauisuchia die verwant was aan de voorouders van moderne krokodillen en alligators.

De typesoort werd in 1985 benoemd door Peter Malcolm Galton op basis van holotype WM G3a, b, in de jaren dertig van de negentiende eeuw verzameld door Dr. G. Lloyd toen de Coten End Quarry geëxploiteerd werd in de Bromsgrove Sandstone te Warwick. De soortaanduiding eert paleontoloog  Alick D. Walker die de aard van de fossielen onderkende.

Classificatie 
Bromsgroveia is nauw verwant aan Ctenosauriscus en samen met een paar andere geslachten vormen ze de Ctenosauriscidae. De ctenosaurisciden waren nauw verwant aan de poposauriden, zoals blijkt uit een paar gedeelde afgeleide kenmerken. De bekkengordel bij Bromsgroveia verenigt dit taxon met Ctenosauriscus, Lotosaurus, Arizonasaurus en Hypselorhachis.

Hieronder is een fylogenetisch cladogram vereenvoudigd van Butler et al. in 2011 met de cladistiek van Archosauriformes, vooral gericht op de Pseudosuchia:

Uitgestorven reptielen